

Lokalizacje

Niemcy 
 Mantel – dzielnica gminy Hohenthann w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut
 Mantel – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Waldnaab

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Mętno

Osoby 
 Feliks Mantel – polski adwokat
 Hilary Mantel – brytyjska pisarka
 Joanna Mantel-Niećko – polska orientalistka